De naam Lorien, uit In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien kan twee betekenissen hebben.

 Het woud waar Galadriel koningin is, zie Lothlórien.
 De naam van een van de Valar, zie Lórien (vala).